

Cinema 
 The Tree of Life – film del 2011 diretto da Terrence Malick

Letteratura 
 The Tree of Life – saggio di Israel Regardie del 1932
 The Tree of Life – romanzo di Hugh Nissenson del 1985
 The Tree of Life – romanzo di Mark Michalowski del 2005

Musica 
 The Tree of Life – album di Cecil Taylor del 1998
 The Tree of Life – colonna sonora dell'omonimo film del 2011

Varie 
 The Tree of Life – scultura creata dal collettivo Associação Núcleo de Arte ed esposta al British Museum (Londra)

Pagine correlate 
 Tree of Life